Johnny Smith (1922-2013), guitariste de jazz ;
 Johnny « Hammond » Smith (1933-1997), organiste de jazz.

Titre 

 Johnny Smith and Poker-Huntas, un cartoon Merrie Melodies réalisé par Tex Avery en 1938